Pip Ivan peut faire référence à : 
 Pip Ivan, une montagne des Chornohora,
 Pip Ivan, une montagne en Marmatie.